Aveyron (departement)
 Aveyron (rivier), rivier in Zuid-Frankrijk.
 Aveyron (Averon), zijriviertje van de Loing
 Victor van Aveyron, een wolfskind.